

Sigle 
 S-Adenosyl Homocysteine – S-adenosil omocisteina
 SETI@home – un progetto di calcolo distribuito
 Modo di dire piemontese per dare enfasi a una frase che indica un'azione interrogativa (es. SAH andiamo?- SAH che facciamo?)

Codici 
 SAH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Sana'a (Yemen)
 SAH – codice vettore ICAO di Sayakhat Airlines
 sah – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua yakuta